La rue des Poissonniers désigne notamment :
 la rue des Poissonniers (Nantes) ;
 la rue des Poissonniers (Neuilly-sur-Seine) ;
 la rue des Poissonniers (Paris) ;
 la rue des Poissonniers (Reims).